Ва́цлав Во́рличек (; 3 июня 1930 года, Прага — 5 февраля 2019 года, там же) — чехословацкий и чешский кинорежиссёр и сценарист, называемый в Чехии королём комедии.

Биография 
Среди наиболее известных его работ — постановка по собственному сценарию фильма «Три орешка для Золушки» (1973). Этот фильм Ворличек снял по собственному сценарию. Во многих европейских странах эту картину традиционно показывают по телевидению на Рождество.

В 2017 году во время международного кинофестиваля в Карловых Варах режиссеру вручили приз президента смотра за вклад в чешскую кинематографию.

Умер в своем родном городе, Праге, в возрасте 88 лет от рака.

Фильмография

Режиссёр 

  — «Кто хочет убить Джесси?»
  — «Конец агента W4C»
  — «Пан, вы вдова»
  — «Девушка на метле»
  — «Три орешка для Золушки»
  — «Как утопить доктора Мрачека»
  — «Бурлящее вино»
  — «Что если поесть шпината»
  — «Как разбудить принцессу»
  — «Принц и Вечерняя Звезда»
  — «Арабелла»
  — «Летающий Честмир»
  — «Румбурак»
  — «Арабелла возвращается, или Румбурак — король Страны Сказок»
  — «Волшебный кошелек»
  — «Жар-птица»
  — «Лебединое озеро»
  — «Сокольничий Томаш»
  — «Оксана в стране чудес» (ориг. назв. «Саксана и лексикон волшебства»)

Сценарист 
  — «Три орешка для Золушки»

Примечания

Ссылки 

Выпускники Академии музыкального искусства (Прага)